Ez a szócikk Joseph Haydn műveinek a listáját tartalmazza műfajok szerint csoportosítva. Haydn műveinek első tematikus jegyzékét több évtizedes kutatómunka után Anthony van Hoboken készítette el. Jelen szócikk is az ő jegyzéke alapján készült, de nem tartalmazza azokat a Hoboken által a zeneszerzőnek tulajdonított műveket, amikről ma már biztosan tudják a kutatók, hogy nem Haydn alkotásai. Ezenkívül a szócikk nem tartalmazza a más szerzők művei után készült átiratokat, illetve azokat a kétes hitelességű műveket sem, amiknek még nem tudták azonosítani a kutatók a szerzőit, de valószínűsítik, hogy azok nem Haydn alkotásai. A művek keletkezési ideje az esetek többségében nem állapítható meg pontosan, csak hozzávetőlegesen. Erre utal az egyes művek után szögletes zárójelbe tett dátum, ami nem a dokumentált, csak a feltételezett komponálási évet tartalmazza. Az egyes táblázatokban szereplő nagy H betű a Hoboken jegyzékre utal, a No. pedig azt jelzi, hogy az adott műfajban a szerző hányadik darabjáról van szó. Az op. értelemszerűen az opusz rövidítése.

Vokális művek

Színpadi művek

Oratóriumok és hasonló jellegű darabok

Világi kantáták, kórusművek

Világi vokális művek zenekari kísérettel

Misék

Megjegyzés: Hoboken eredeti jegyzéke még közel száz, nem hiteles misét sorol fel ezeken kívül.

Más egyházzenei művek

Szólóhangra írt dalok billentyűs kísérettel

Egyéb vokális művek billentyűs kísérettel

Zenekari művek

Szimfóniák
{| class="wikitable sortable"
|-  
!No.
!Hangnem
!Cím
!Dátum
!Megjegyzés
|-
| 1.
| D-dúr 
| - 
| 1759 [?1761-ig]
| -  
|-
| 2.
| C-dúr 
| - 
| 1764-ig 
| -  
|-
| 3. 
| G-dúr 
| - 
| 1762-ig  
| -   
|-
| 4. 
| D-dúr  
| - 
| 1762-ig [?1760] 
| -   
|-
| 5.
| A-dúr  
| '| 1762-ig [?1760]  
| -  
|-
| 6.| D-dúr  
| Le matin (A reggel)
| ?1761  
| -   
|-
| 7.| C-dúr  
| Le midi (A dél)
| 1761  
| -  
|-
| 8.| G-dúr| Le soir (Az este)  
| -
| ?1761  
| -   
|-
| 9.| C-dúr  
| - 
| 1762  
| -   
|-
| 10.| D-dúr 
| -
| 1766-ig [?1761]  
| - 
|-
| 11.| Esz-dúr 
| - 
| 1769-ig [?1760] 
| -  
|-
| 12.| E-dúr 
| - 
| 1763
| -  
|-
| 13.| D-dúr 
| - 
| 1763  
| -  
|-
| 14.| A-dúr| - 
| 1764-ig [?1762] 
| -   
|-
| 15.| D-dúr  
| - 
| 1764-ig [?1761] 
| -  
|-
| 16.| B-dúr  
| - 
| 1766-ig [?1765]
| -    
|-
| 17.| F-dúr  
| -üresség 
| 1765-ig [?1762] 
| -   
|-
| 18.| G-dúr  
| - 
| 1766-ig [?1762]   
| -  
|-
| 19.| D-dúr 
| - 
| 1766-ig [?1762]   
| -   
|-
| 20.| C-dúr  
| - 
| 1766-ig [?1762]  
| -   
|-
| 21.| A-dúr  
| - 
| 1764  
| -  
|-
| 22.| Esz-dúr  
| Der Philosoph (A filozófus)
| 1764  
| a cím valószínűleg nem Haydntól származik  
|-
| 23.| G-dúr 
| - 
| 1764  
| - 
|-
| 24.| D-dúr 
| -
| 1764  
| - 
|-
| 25.| C-dúr  
| - 
| 1766 [?1760-ig]  
| - 
|-
| 26.| d-moll| Lamentatione 
| 1770 [?1768-ig]  
| a cím valószínűleg nem hiteles  
|-
| 27.| G-dúr  
| - 
| 1766-ig [?1761-ig]  
| -  
|-
| 28.| A-dúr  
| - 
| 1765  
| -  
|-
| 29.| E-dúr  
| -
| 1765  
| - 
|-
| 30.| C-dúr  
| Alleluja 
| 1765  
|
|-
| 31.| D-dúr  
| Hornsignal (Kürtszó)
| 1765  
| -  
|-
| 32.| C-dúr 
| - 
| 1766-ig [?1760-ig]  
|  
|-
| 33.| C-dúr| -
| 1767-ig [?1760-ig]
| -  
|-
| 34.| D-dúr/d-moll| -
| 1767-ig [?1765-ig] 
| -  
|-
| 35.| B-dúr  
| - 
| 1767  
| - 
|-
| 36.| Esz-dúr 
| -
| 1767-ig [?1761–5 között]  
| -  
|-
| 37.| C-dúr  
| -
| ? 1758-ig   
| - 
|-
| 38.| C-dúr  
| -
| 1769-ig [?1768-ig]   
| -
|-
| 39.| g-moll| - 
| 1770-ig [?1765-ig]  
| - 
|-
| 40.| F-dúr  
| -
| 1763  
| -  
|-
| 41.| C-dúr| - 
| 1770-ig [?1768-ig] 
| - 
|-
| 42.| D-dúr  
| - 
| 1771  
| - 
|-
| 43. 
| Esz-dúr  
| Merkúr
| 1772-ig  
| -  
|-
| 44. 
| e-moll 
| Mourning (Gyász)
| 1772-ig    
| - 
|-
| 45.| fisz-moll| Abschiedssinfonie (Búcsú szimfónia) 
| 1772  
| - 
|-
| 46. 
| H-dúr  
| - 
| 1772  
| -  
|-
| 47.| G-dúr  
| - 
| 1772  
| 
|-
| 48.| C-dúr 
| Maria Theresa (Mária Terézia)
| 1769-ig  ? 
| - 
|-
| 49.| f-moll| La passione (A szenvedély)
| 1768 
| - 
|-
| 50.| C-dúr 
| - 
| 1773  
| az első két tétel eredetileg a Der Götterat nyitányának készült  
|-
| 51. 
| B-dúr  
| - 
| 1774-ig 
| -    
|-
| 52. 
| c-moll| - 
| 1774-ig [?1772-ig]   
| - 
|-
| 53. 
| D-dúr  
| L'Imperiale 
| ? 1778/1779  
| a cím adás nem hiteles   
|-
| 54. 
| G-dúr  
| -
| 1774 
| a lassú bevezető részt utólag illesztették hozzá  
|-
| 55. 
| Esz-dúr  
| The Schoolmaster (Az iskolamester)
| 1774  
| -  
|-
| 56. 
| C-dúr  
| -
| 1774  
| -  
|-
| 57. 
| D-dúr  
| -
| 1774  
| -
|-
| 58. 
| F-dúr 
| -
| 1774-ig [?1760-ig/1768-ig]   
| - 
|-
| 59. 
| A-dúr 
| Feuer (Tűz)
| 1769-ig [?1768-ig]   
| -  
|-
| 60. 
| C-dúr 
| Il distratto 
| 1774-ig   
| - 
|-
| 61. 
| D-dúr 
| - 
| 1776  
| -   
|-
| 62.| D-dúr  
| -
| 1781-ig [?1780-ig]   
| az I. tétel az 53. szimfónia átdolgozása  
|-
| 63. 
| C-dúr  
| La Roxelane 
| 1781-ig [?1779-ig] 
| az I. tétel az Il mondo della luna nyitányának variációja   
|-
| 64. 
| A-dúr  
| Tempora mutantur
| 1778-ig [?1773 körül]    
|   
|-
| 65. 
| A-dúr  
| -
| 1778-ig [?1769-ig/1772 körül]    
| - 
|-
| 66. 
| B-dúr 
| -
| 1779-ig [?1775-ig/1776 körül]   
| -   
|-
| 67. 
| F-dúr  
| - 
| 1779-ig [?1775-ig/1776 körül]  
| -   
|-
| 68. 
| B-dúr  
| - 
| 1779-ig [?1774-ig/1775 körül]    
| kétes hitelességű  
|-
| 69. 
| C-dúr  
| Laudon 
| 1779-ig [?1775-ig/1776 körül]  
| a címet nem Haydn adta, de utólag jóváhagyta  
|-
| 70. 
| D-dúr 
| -
| 1779 [?1778-ig]   
| - 
|-
| 71. 
| B-dúr| -
| 1780-ig [?1778-ig/1779-ig]   
| -  
|-
| 72. 
| D-dúr  
| -
| 1781-ig [?1763-ig/1765-ig]  
| -   
|-
| 73. 
| D-dúr 
| La chasse (A vadászat)
| 1782-ig [?1781]  
| a cím nem hiteles, a IV. tétel a La fedelte premiata nyitányának újraírásakor annak nyitánya lett, míg a II. tétel a Gegenliebe dal felhasználásával készült  
|-
| 74. 
| Esz-dúr  
| -
|1781 [?1780] 
| - 
|-
| 75. 
| D-dúr  
| - 
| 1781-ig [?1779] 
| - 
|-
| 76. 
| Esz-dúr 
| - 
| ?1782 
| - 
|-
| 77. 
| B-dúr  
| -
| ? 1782 
| - 
|-
| 78. 
| c-moll| - 
|? 1782   
| -  
|-
| 79. 
| F-dúr  
| -
| 1784  
| - 
|-
| 80. 
| d-moll| -
| 1784  
| - 
|-
| 81. 
| G-dúr 
| - 
| 1784  
| - 
|-
| 82. 
| C-dúr  
| L'ours (Medve)
| 1786  
| - 
|-
| 83.| g-moll| La poule (A tyúk)
| 1785  
| -  
|-
| 84. 
| Esz-dúr  
| -
| 1786  
| - 
|-
| 85. 
| B-dúr  
| La reine (A királynő)
| ?1785  
| - 
|-
| 86. 
| D-dúr 
| -
| 1786  
| -  
|-
| 87.| A-dúr  
| - 
| 1785  
| - 
|-
| 88. 
| G-dúr 
| -
| ?1787  
| - 
|-
| 89. 
| F-dúr  
| -
| 1787  
| II. és IV. tétel, egy korábbi líraverseny felhasználása  
|-
| 90. 
| C-dúr  
| - 
| 1788  
| - 
|-
| 91. 
| Esz-dúr  
| -
| 1788  
| - 
|-
| 92. 
| G-dúr  
| Oxford 
| 1789  
| - 
|-
| 93. 
| D-dúr 
| -
| 1791  
| - 
|-
| 94. 
| G-dúr 
| The Surprise/Sinfonie mit dem Paukenschlag (Meglepetés/Szimfónia Üstdobütéssel)
| 1791  
| -
|-
| 95. 
| c-moll| -
| 1791   
| -
|-
| 96. 
| D-dúr 
| The Miracle   
| 1791   
| - 
|-
| 97. 
| C-dúr  
| - 
| 1792  
| -
|-
| 98. 
| B-dúr  
| - 
| 1792  
| -
|-
| 99. 
| Esz-dúr  
| -
| 1793  
| - 
|-
| 100. 
| G-dúr| Military (A katona)
| 1793/1794  
| - 
|-
| 101. 
| D-dúr  
| The Clock (Az óra)
| 1793/1794   
| -
|-
| 102. 
| B-dúr  
| - 
| 1794  
| a II. tételben felhasználja egy korábbi trió adagióját 
|-
| 103. 
| Esz-dúr  
| Drumroll (Üstdobpergés)
| 1795  
| - 
|-
| 104. 
| D-dúr  
| London 
| 1795  
| -
|-
| 105. 
| B-dúr  
| -
| 1792  
| -
|-
| 106. 
| D-dúr  
| - 
| ?1769  
| csak az első tétel maradt fenn
|-
| 107. 
| B-dúr  
| -
| 1762-ig [?1761-ig]  
| egyesek Wagenseilnek tulajdonítják 
|-
| 108. 
| B-dúr  
| -
| 1765-ig  
| -   
|-
|}

Táncok és indulók zenekarra/katonazenekarra

Különféle zenekari művek

Versenyművek vonós és fúvós hangszerekre

Egyéb zenekari művek vonós és/vagy fúvós hangszerekre

Kamarazene
VonósnégyesekMegjegyzés: Hoboken több mint nyolcvan vonósnégyest tulajdonított Haydnnak, de a kutatás mai állása szerint ebből csak 68 hiteles. Ennek ellenére a legtöbb magyar nyelvű szakirodalom ma is arról beszél, hogy a zeneszerző több, mint 80 vonósnégyest komponált.

Vonóstriók (divertimentók)

BarytontriókMegjegyzés:' a barytontriók öt kötetben láttak napvilágot nyomtatásban, de a kiadott kötetek nem maradtak fenn. A művek ma kéziratos forrásokból ismertek. Az egyes kötetek adatai: I. kötet (No. 1–24.) 1767. január 14-ig bekötve, II. kötet (No. 25–48.) 1767. október 11-ig bekötve, III. kötet (No. 49–72.) 1768. július 7-ig bekötve, IV. kötet (No., 73–96) 1771. december 22-ig bekötve, V. kötet (No. 97–126) 1778. november 8-ig bekötve.

Szóló barytondarabok/barytonduettek

Egyéb kamaraművek vonós és/vagy fúvós hangszerekre

Zeneművek billentyűs hangszerekre
Művek két lira organizzatára

Versenyművek/concertinók/divertimentók billentyűs hangszerekre

Billentyűstriók

Billentyűsszonáták

Egyéb billentyűs kompozíciók

Darabok flótaműre

Népdalfeldolgozások
Haydn két londoni látogatása után, különböző brit megrendelők felkérésére, összesen 397 brit népdalfeldolgozást készített, amelyek különböző kötetekben jelentek meg nyomtatásban a 18. század végén és a 19. század első két évtizedében. Mivel ezek csak feldolgozások, nem Haydn eredeti művei, jelen szócikk nem érzi szükségesnek felsorolni mind a 397 népdal címét, amelyet a zeneszerző feldolgozott. Az érdeklődők átnézhetik a listát James Webster–George Feder: Haydn élet és művei'' című monográfiájában, amelynek magyar fordítását a Haydn-év alkalmából jelentette meg a Rózsavölgyi Kiadó. A kötet a legújabb magyar nyelven kiadott Grove monográfia.

Jegyzetek

Források 
 
 

Joseph Haydn művei